Большо́е Заго́рье — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

География 
Расположена в 14 км к северо-востоку от села Карамышево и в 32 км к востоку от Пскова.

Население

История 
До 1 января 2010 года деревня была административным центром упразднённой Большезагорской волости.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района